Votla vena ali velika vena () je vena, ki prenaša deoksigenirano kri v desni preddvor. Ločimo dve votli veni, in sicer:
 zgornjo votlo veno (v. cava superior),
 spodnjo votlo veno (v. cava inferior).

Vene